Тунджели — топоним:

 Тунджели — город и район в турецкой провинции Тунджели.
 Тунджели — ил на востоке Турции.

См. также 
 Тунджел